Heimig ist der Familienname folgender Personen:

 Frank Heimig (* 1965), deutscher Arzt und Medizincontroller
 Walter Heimig (1880–1955), deutscher Maler und Lithograf der Düsseldorfer Schule